Moscou (Gent), een wijk van de Belgische stad Gent
Moscou (Koekelare) of Moskou, een wijk van de Belgische deelgemeente Bovekerke
Moscou (Hardenberg), een sportpark in de Overijsselse gemeente Hardenberg
Moscou, een plaats in het Franse departement Vosges,
Moscou, een plaats in het Franse departement Marne,
Moscou, een wijk in Toulouse,
Nieuw Moscou, een buurtschap in de Nederlandse provincie Drenthe

Zie ook 
Aanrijding in Moscou, een Vlaamse film
Moskou (doorverwijspagina)
Moscow (doorverwijspagina)